Gianni Fardin – politico italiano
 Mohamad Ali Fardin – attore e lottatore iraniano
 Thelma Fardin – attrice argentina